Верясов — фамилия; имеет женскую форму Верясова.
 Верясов, Иван Юрьевич (род. 1993) — российский боксёр.
 Верясов, Степан Иванович (1912—1942) — пограничник-красноармеец, депутат ВС РСФСР от Куйбышевского области.
 Верясова, Дарья Евгеньевна (род. 1985) — русский поэт, прозаик, драматург.